La route départementale 82, ou RD 82, ou D 82, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Gréoux-les-Bains à Esparron-de-Verdon.
 dans l'Ardèche, elle relie Davézieux à Andance reprenant l'ancienne RN 82, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de l'Ardèche

082